Majela steht für:
 Majela (Trope), ein biblisches Betonungszeichen

Majela ist der Familienname folgender Personen:

 Geraldo Majela Reis (1924–2004), brasilianischer römisch-katholischer Erzbischof
 Geraldo Majela de Castro (1930–2015), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Montes Claros

Siehe auch:

 Majella